Campionatul Mondial de Futsal este cea mai mare competiție internațională de fotbal în sală. Acesta se desfășoară o dată la 4 ani, iar prima ediție   a avut loc în 1989 în Țările de Jos.
Până în prezent, doar patru naționale au reușit să câștige această competiție: prima Brazilia, de cinci ori în 1989, 1992, 1996, 2008 și 2012, Spania în două ediții, în 2000 și 2004, apoi Argentina în 2016, și recent Portugalia în 2021.

Câștigătoare și finaliste

Finale 

'''✠ Echipa a câștigat meciul la penalty.

Clasament

Top Medalii

Vezi și
 Campionatul European de Futsal

Legături externe
 
FIFA Futsal World Cup , FIFA.com
RSSSF archive

Campionate Mondiale
Competiții organizate de FIFA
 Mondial